Duve ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Duve (1790–1857), deutscher Jurist und Historiker
 Carl Duve (1889–1984), deutscher Naturschützer
 Christian de Duve (1917–2013), belgischer Biochemiker
 Freimut Duve (1936–2020), deutscher Publizist und Politiker
 Jens Duve (* 1962), deutscher Fußballspieler

 Karen Duve (* 1961), deutsche Schriftstellerin
 Tamara Duve, Geburtsname von Tamara Dietl (* 1964), deutsche Journalistin und Autorin
 Thomas Duve (* 1967), deutscher Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Duwe
 Tuve